Ду́рово — село Добринского района Липецкой области. Центр Дуровского сельсовета.

Стоит на правом берегу реки Матрёнки. На противоположной стороне — деревня Нижнематрёнские Выселки.

Соединено автодорогами с Хворостянкой, Плавицей и Верхней Матрёнкой.

Возникло, скорее всего, в начале XIX века. В 1862 году это было сельцо Дми́триевское (Дурово), 59 дворов.

Название — по владельцам Дуровым .

1861— 1923 годы — центр  Дмитриевско-Дуровской   волости Усманского уезда Тамбовской губернии.

В советское время в Дурове была молочно-товарная ферма.

Население

Примечания 

Населённые пункты Добринского района